Krong Pursat kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Sampov Meas, distrikt, Pursat, 
 Krŏng Poŭthĭsăt, distrikt, Pursat, 

Robotskapade Kambodjaförgreningar